BDE peut faire référence à :
 Bureau des étudiants, un type d'association étudiante d'une même université ou école, et dont les responsables sont élus par les adhérents étudiants ;
 BDE, un film français de Michaël Youn sorti en 2023.
  ;
 .

BdE peut faire référence à :
 Bibliothèque d'Études, une collection de l'Institut français d'archéologie orientale.